In 2000/01 werd het 63e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 18e keer.

Stadions

Stand

Resultaten

Topscores

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 2000/01